König-Friedrich-August-Kaserne oder Friedrich-August-Kaserne steht für:
 König-Friedrich-August-Kaserne (Freiberg), Sachsen (heute Studentenwohnheim)
 König-Friedrich-August-Kaserne (Dresden), Marienallee 12